Diego Jiménez López (ur. 1962) – hiszpański piłkarz
 Diego David Jiménez Martínez (ur. 1979) – hiszpański piłkarz
 Diego Octavio Jiménez Villa, ps. „Tepa” (ur. 1986) – meksykański piłkarz
 Diego Rafael Jiménez Hernández (ur. 1988) – meksykański piłkarz
 Diego Jiménez López (ur. 1991) – hiszpański piłkarz